Makljenovac peut désigner 2 localités de Bosnie-Herzégovine qui constituaient une seule et même entité avant la guerre de Bosnie-Herzégovine :
Makljenovac, un village situé sur le territoire de la Ville de Doboj et dans la République serbe de Bosnie ;
Makljenovac, un village situé dans la municipalité d'Usora, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.